Деннис Эдмонтон (, сценический псевдоним «Mars Bonfire»; 21 апреля 1943) — канадский рок-музыкант, гитарист и автор песен. Известен как соавтор сингла группы Steppenwolf — Born to Be Wild.

Карьера 
Деннис Юджин Маккроэн родился в 1943 году, в провинции Онтарио, Канада. В начале 1960-х гг. Деннис и его брат Джерри взяли себе фамилию Эдмонтон. Во второй половине 1960-х гг. братья играли в группе The Sparrows, которая позже возьмёт себе название Steppenwolf. Другой участник The Sparrows Брюс Палмер вошёл в состав группы Buffalo Springfield.

Бонфайр начал сольную карьеру, в то время как его брат Джерри стал барабанщиком группы Steppenwolf. После ухода из группы он сотрудничал с Кимом Фоули.

Дискография 
Песни Марса Бонфайра, написанные для группы Steppenwolf
 «Born to Be Wild» (Steppenwolf, 1968)
 «Faster Than The Speed of Life» (The Second, 1968)
 «Ride with Me» (For Ladies Only, 1971)
 «Tenderness» (For Ladies Only, 1971)
 «The Night Time’s for You» (co-write w/Morgan Cavett, For Ladies Only, 1971)
 «Caroline (Are You Ready for the Outlaw World)» (Hour of the Wolf, 1975)

Сольные альбомы
 Mars Bonfire (1968)
 Faster Than the Speed of Life (1969)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся 21 апреля
Родившиеся в 1943 году
Гитаристы Канады
Музыканты, известные под псевдонимами